John McGinn – calciatore scozzese
 Niall McGinn – calciatore nordirlandese
 Paul McGinn –calciatore scozzese
 Stephen McGinn – calciatore scozzese